Usuário, pessoas ou organizações que se utilizam de algum tipo de serviço
 Usuário (computação), uma pessoa ou software que utiliza um sistema de informação

Ou ainda:
 Usuário (álbum), de Planet Hemp

Desambiguação